es un personaje del manga Rurouni Kenshin siendo el antagonista de la última saga del manga.

Personajes de Rurouni Kenshin
Espadachines ficticios